Чанъи (Гирин) (昌邑区) — район городского подчинения городского округа Гирин провинции Гирин (КНР)
 Чанъи (Вэйфан) (昌邑市) — городской уезд городского округа Вэйфан провинции Шаньдун (КНР)